Karlmann austrasiai majordomus (710 körül – 754) 
 I. Karlmann frank király (751–771) 
 Karlmann keleti frank király (830–880)
 Pipin itáliai király (773–810), eredeti neve Karlmann volt.